«Уэстборн-парк» () — станция Лондонского метрополитена в районе Уэстборн-Грин округа Вестминстер, расположенная между станциями «Лэдброк-Гроув» и «Ройал Оук». Относится ко второй тарифной зоне.

Несмотря на то, что движение поездов по линии Паддингтон — Хаммерсмит открылось 1 июня 1864 года, станция под таким названием приняла первых пассажиров только 1 февраля 1866 года. Однако, 31 октября 1871 года станция была закрыта и после реконструкции была открыта на нынешнем месте (немного восточнее предыдущей).

Когда-то на станции «Уэстборн-парк» останавливались пригородные железнодорожные поезда (станция была второй по пути следования от Паддингтонского вокзала), следующие по линии «Грейт Уэстерн Мейн Лайн» () на Бристоль и Гринвич, однако, в начале 1990-х годов пригородные поезда перестали останавливаться на данной станции из экономических соображений. На сегодняшний день станция обслуживается только поездами метро линии Хаммерсмит-энд-Сити.

Рядом со станцией находится автобусный гараж компании «Ферст Сентеруэст» ().

Примечания 

Станции Лондонского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1871 году
Линия метрополитена Хаммерсмит-энд-Сити
Кольцевая линия Лондонского метрополитена